Czerwieńsk – miasto położone w powiecie zielonogórskim, w województwie lubuskim
 Czerwieńsk – gmina miejsko-wiejska w województwie lubuskim, w powiecie zielonogórskim
 Czerwieńsk – stacja węzłowa w Czerwieńsku, w województwie lubuskim

Zobacz też 
 Czerwieńsk Mt
 Czerwieńsk Towarowy
 Czerwieńska Grapa